Эрведал:

 Эрведал — район в муниципалитете Авиш, округа Порталегре, Португалия. 
 Эрведал — район в Португалии, входит в округ Коимбра.